– w matematyce grupa krzywych
 spirala Archimedesa
 spirala paraboliczna Fermata
 spirala hiperboliczna
 spirala logarytmiczna
 spirala Cornu, Eulera, klotoida
 Spirala Ulama – graficzna metoda przedstawiania liczb pierwszych
 spirala domaciczna – zob. wkładka domaciczna
 spirala – figura akrobacji lotniczej
 Spirala – album grupy muzycznej Apteka
 filmy:
 Spirala (film 2000) − japoński horror w reżyserii Higuchinsky
 Spirala (film 1998) – (jap. らせん, ang. Rasen), sequel filmu The Ring: Krąg w reżyserii Jôji Iida, na podstawie powieści Kōjiego Suzuki
 Spirala (film 1978) – film Krzysztofa Zanussiego z 1978 roku
 Spirala (serial telewizyjny) − francuski serial dramatyczny, emitowany od 2005 roku

Zobacz też: helisa